L'Estado Novo est le nom donné au régime dictatorial de Getúlio Vargas entre 1937 et 1945 ;
 La dictature militaire au Brésil, entre 1964 et 1985.

Voir aussi 
 Dictature militaire.